Unter Einfachstruktur versteht man:

 einen Organisationstyp von Unternehmen, siehe Konfiguration von Mintzberg
 ein Kriterium für die Faktorenanalyse in der Statistik, siehe Einfachstruktur (Statistik)